Тихановка — название нескольких населённых пунктов:
 Тихановка — село в Кунгурском районе Пермского края.
 Тихановка — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области.